Peter Colomb ist der Name folgender Personen:

* Peter Colomb (Finanzrat) (1719–1797), deutscher Finanzbeamter
 Peter von Colomb (1775–1854), preußischer General der Kavallerie